L'épaulette peut être :

 
 
 Le nom donné à la première émission de timbres-poste belge : Épaulettes (timbre).
 Le nom d'un ornement militaire : Épaulette (militaire).
 Le nom de la pièce de rembourrage des épaules : Épaulette (mode).
 Le nom de la pièce en plastique placée sur une sangle (d'un sac par exemple) pour protéger l'épaule.
 Le nom d'une pièce de guitare : Épaulette (guitare).
 Le nom d'un tableau de mat aux échecs :  Mat des épaulettes.
 Le nom d'un magazine trimestriel en langue française de la mutuelle du même nom : L'Épaulette.
 Le nom d'un requin : Requin-chabot épaulette
 Le nom de plusieurs oiseaux : Carouge à épaulettes, Buse à épaulettes et Veuve à épaulette
 Le nom d'un roman de Georges Darien

Voir
Épaulière